Topino – fiume dell'Umbria
 Topino (rondine riparia) – uccello della famiglia delle rondini 
 Topino disadorno – uccello della famiglia degli Irundinidi 
 Pesce topino – pesce abissale della famiglia Macrouridae

Altri progetti